Slingeren als natuurkundig verschijnsel
 Pendelen als alternatieve geneeswijze
 Bij (al of niet openbaar) vervoer:
Het steeds heen en weer rijden door een reiziger: forensisme
Het steeds heen en weer rijden door een voertuig over een kleine afstand: pendeldienst

Zie ook
 Shuttle (doorverwijspagina)